Боаз — многозначный термин

 Имя Вооза — прадеда царя Давида — в переводе с иврита (ивр. ‏בעז‏, Боаз)
 Сокращение от Богучанский алюминиевый завод (БоАЗ)